Brad (Romênia)
Brad (banda)

Desambiguações de antropônimos